Emilio Marsili ist der Name folgender Personen:

* Emilio Marsili (Bildhauer) (1841–1926), italienischer Bildhauer 
 Emilio Marsili (Dokumentarfilmer) (1919–1999), italienischer Dokumentarfilmer